Franciszek II Acciaiuoli (zm. 1430) – książę Aten 1455-1456
 Franciszek II Bretoński (1433-1488) – książę Bretanii 1458-1488
 Franciszek II Sforza (1495-1535) – książę Mediolanu 1521-1535
 Franciszek II Walezjusz (1544-1560) – król Francji 1559-1560
 Franciszek II d'Este (1660-1694) – książę Modeny 1662-1694
 Franciszek II Rakoczy (1676-1735) – książę Siedmiogrodu 1704-1711
 Franciszek II Habsburg (1768-1835) – cesarz rzymsko-niemiecki 1792-1806; cesarz Austrii jako Franciszek I
 Franciszek II Burbon (1836-1894) – król Obojga Sycylii 1859-1860